Doom Patrol může být:
 Doom Patrol (komiks) – fiktivní superhrdinský tým z komiksů vydavatelství DC Comics
 Doom Patrol (seriál) – americký televizní seriál z roku 2019
 Doom Patrol (album) – album amerického multiinstrumentalisty Omara Rodrígueze-Lópeze